Пе́рмский госуда́рственный гуманита́рно-педагоги́ческий университе́т (ПГГПУ), до 2012 года Пермский государственный педагогический университет (ПГПУ) — высшее учебное заведение в Перми. Основанный в 1921 году как педагогический институт, является одним из старейших вузов Урала. Представляет собой образовательный, культурный и научный центр Пермского края.

Общие сведения 
В университете обучается свыше 7500 студентов. Диплом специалиста (5 лет обучения) можно получить по 26 специальностям, диплом бакалавра (4 года(Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, срок обучения - 5 лет) по 2 направлениям, степень магистра (2 года). Функционируют аспирантуры по 14 специальностям и докторантура по специальности «Общая психология, психология личности, история психологии».

Научные школы педагогического университета Перми нашли признание в России и за рубежом. В 1980-е годы на факультете психологии преподавал известный учёный В. С. Мерлин. В настоящее время на базе университета ежегодно проводятся научные конференции по психологии «Мерлинские чтения».

История 
В 1916 году было принято решение открыть в Перми филиал Императорского Петроградского университета, который уже через год стал самостоятельным Пермским государственным университетом. Под нужды университета было отдано недавно построенное здание губернской земской управы на улице Сибирской.

2 октября 1919 года в Перми был создан институт народного образования (ИНО), располагавшийся в здании учительской семинарии на углу улиц Кунгурской и Торговой (ныне Комсомольский проспект и улица Советская). 9 сентября 1921 года постановлением плановой комиссии Главпрофобра Пермский институт народного образования был преобразован в педагогический институт — именно эта дата считается официальной датой рождения вуза. Изначально он имел три факультета: дошкольного воспитания, педагогический и школьно-инструкторский. Однако уже в следующем, 1922 году институт как самостоятельное учебное заведение перестал существовать.

В июле 1922 года педагоги и студенты института были присоединены к Пермскому государственному университету; вместе с факультетом общественных наук и сокращённым физико-математическим факультетом университета они образовали педагогический факультет — крупнейший из факультетов Пермского университета. Педагогический факультет и правление ПГУ расположились в здании по улице Сибирской. Педагогический факультет в структуре университета был одним из самых крупных: на нём обучались более 900 студентов.

15 октября 1930 года распоряжением Наркомпроса педагогический факультет был преобразован в самостоятельный вуз — Пермский индустриально-педагогический институт. За ним закрепилось здание по ул. Сибирской (в то время Карла Маркса); на момент образования институт насчитывал 9 отделений. С 15 октября 1930 года по 1940 год он подготовил 4000 педагогов.

В послевоенные годы в институте открылись новые факультеты, в том числе иностранных языков. В 1950-е годы был построен новый учебный корпус по улице Пушкина, а позднее — ещё два корпуса. к 1970-м годам институт стал одним из ведущих педагогических вузов страны.

В 1994 году изменился статус вуза: по итогам аттестации Пермский государственный педагогический институт переименован в Пермский государственный педагогический университет (ПГПУ) приказом Министра образования РФ № 290 от 27 июля 1994 года.

В 2012 году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки от 25 мая 2012 года, Пермский государственный педагогический университет был переименован в Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ).

Структура

Факультеты 
Университет насчитывает 12 факультетов и 1 институт:

 математический факультет (МФ);
 филологический факультет (ФФ);
 исторический факультет (ИстФ);
 физический факультет (ФизФ);
 естественнонаучный факультет (ЕНФ);
 факультет информатики и экономики (ИнЭк);
 факультет иностранных языков (ИнЯз);
 факультет музыки (МузФ);
 факультет физической культуры (ФФК);
 факультет педагогики и психологии детства (ПиПД);
 факультет педагогики и методики начального образования (ПиМНО);
 факультет правового и социально-педагогического образования (ПиСПО);
 Институт психологии.

Корпуса и филиалы 
В Перми университет имеет четыре корпуса: 1 корпус (ул. Сибирская, 24), 2 корпус (ул. Пушкина, 44), 4 корпус (ул. Пушкина, 42), 5 корпус (ул. Пермская, 65). Иногородним студентам предоставляются три общежития. С 2002 года существуют филиалы университета в Осе, Лысьве, Кунгуре и Чайковском, а также представительство в Кудымкаре.

Прочие подразделения 
При университете функционируют:

 научные подразделения, научно-технологический парк;
 университетская библиотека (730 тысяч книг);
 центр этнолингвистики народов Прикамья;
 центр новейшей русской литературы;
 биологическая станция;
 факультет повышения квалификации преподавателей;
 подготовительный факультет;
 информационно-вычислительный центр;
 интернет-центр;
 зоологический музей;
 археологический музей;
 общеуниверситетская газета «Учитель»;
 издательский центр.

Директора и ректоры 

 Стойчев, Степан Антонович (1930—1931)
 Красильщик, Зинаида Исааковна (1932)
 Козырев, Александр Васильевич (1932—1935)
 Погожев, Поликарп Георгиевич (1935—1937)
 Павлюченков, Виктор Степанович (1937—1943)
 Алексеев, Михаил Иванович (1943—1944)
 Чумаков, Сергей Яковлевич (1944—1948)
 Маханёк, Константин Семёнович (1948—1953)
 Турченко, Сергей Игнатьевич (1953—1955)
 Дедов, Гавриил Иванович (1955—1958)
 Чумаков, Сергей Яковлевич (1959—1979)
 Капцугович, Игорь Севастьянович (1979—2001)
 А. К. Колесников (2001—2019)
 Егоров, Константин Борисович (c 2019 — по наст. время)

Известные выпускники 

 спортсмены
 Аликин, Владимир Александрович — биатлонист, Чемпион Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в эстафете 4х7,5 км, многократный чемпион мира и СССР, заслуженный тренер России.
 Высокова, Светлана Юрьевна — конькобежка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2006 на дистанции 500 м в командной гонке, многократная чемпионка России
 Девятьяров, Михаил Талгатович — Олимпийский чемпион (1988, Калгари) в гонке на 15 км (лыжные гонки)
 Садырин, Павел Фёдорович — советский футболист и российский футбольный тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР.
 Томилова, Наталья Валерьевна — российская спортсменка, чемпионка мира по спортивному ориентированию (2002).

 деятели культуры и науки
 Дергачёв, Иван Алексеевич — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор.
 Коновалов, Григорий Иванович — член СП СССР, лауреат Государственной премии РСФСР.
 Лебедев, Павел Васильевич(1905–1972) ― советский ботаник, доктор биологических наук, профессор, основатель уральской школы морфологов.
 Шумкова, Елена Александровна — российская оперная певица, солистка Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Голос — колоратурное сопрано.

 государственные деятели
 Петров, Александр Петрович — российский государственный деятель, депутат Государственной думы VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Государственной думы по охране здоровья, почётный консул Словацкой республики в Екатеринбурге.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт университета